Ostrowitt ist ein deutscher Ortsname:
 Ostrowitt, 1938 bis 1945 Osterwitt, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Ostrowite (Dąbrówno) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Ostrowitt, Kreis Neumark, Westpreußen, seit 1945: Ostrowite (Biskupiec) im Powiat Nowomiejski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen